Villaherreros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaherreros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villaherreros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar